Alechinsky – asteroide
Pierre Alechinsky –  pittore, scultore e incisore belga nato nel 1927